Zaza může znamenat:

 Zazaki – indoevropský jazyk
 Zaza (národ) – národ mluvící tímto jazykem
 Zaza (opera) – Leoncavallova opera, premiéra 10.11.1900 v Miláně

příjmení osob
 Karim Zaza – marocký fotbalista
 Simone Zaza – italský fotbalista